Le Republičke lige 1974-1975 (Leghe repubblicane 1974-1975) furono la 29ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1975-1976.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Varie squadre sono state penalizzate per irregolarità finanziarie.
Il capocannoniere fu Josip Turčik (Mercator) con 21 reti.
.

Croazia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Nessuna retrocessione per la riforma del campionato (dal girone unico a due gironi nord e sud).
Il capocannoniere fu Ivo Petrović (Dinamo Vinkovci) con 30 reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Milan Tadić (Igman) con 21 reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Ilija Milenković (Dinamo Pančevo) con 22 reti.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Dušan Mitošević (Metalurg) con 25 reti.
.

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Branislav Arsić (REMHK) con 21 reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Vlatko Jovanović (OFK Titograd) con 26 reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1975-1976.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Nikola Bogojevski (FCU Skopje) con 26 reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1974-1975
Druga Liga 1974-1975
Kup Maršala Tita 1974

Collegamenti esterni 
  Stagione 1974-1975 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1974-1975 su sportsport.ba
  Stagione 1974-1975 e risultati su rsssf.com

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava